Quake II — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, вышедшая 9 декабря 1997 года. Разработана компанией id Software, издана Activision. Музыка к игре написана Sonic Mayhem.

Игровой процесс

Кампания 
Игра разделена на 36 уровней, обязательных для прохождения игры, и 3 секретных. На каждом уровне раскиданы различные бонусы — оружие, аптечки и боеприпасы. По мере продвижения главный герой получает всё более мощное оружие и броню; в свою очередь, его противники строгги становятся сильнее и многочисленнее, появляются новые виды противников, обладающие специальными способностями — например медики, воскрешающие убитых. Почти на всех уровнях есть секретные места, в которых спрятаны полезные предметы. Помимо обычных бонусов, в игре есть ограниченное количество предметов, дающих игроку преимущество, например перешедший из первой части «Quad Damage», на полминуты увеличивающий наносимый урон в 4 раза.

Многопользовательский режим 
Мультиплеер такой же как и на первом Quake. Есть режим free-for-all deathmatch, кооперативная версия одиночки, или дуэль, которая есть в киберспорте, например в Cyberathlete Professional League. Также есть режим Capture the Flag (CTF). В версии для Playstation присутствует режим до четырех игроков через PlayStation Multitap.

Сюжет 
Игрок — солдат по фамилии Биттерман, задействованный в операции «Владыка» (). В отчаянной попытке защитить Землю от инопланетного вторжения, земляне начинают контратаку на родную планету вражеской кибернетической цивилизации строггов () — Строггос. Главной целью операции является закрытие портала, по которому строгги переправляют свои войска на Землю. Во время неудачной высадки большая часть солдат была схвачена или убита. Десантная капсула главного героя с самого начала полёта сходит с курса из-за столкновения с другой капсулой — в результате он оказывается в стороне от намеченной зоны высадки, на небольшой окраинной базе строггов. Оставшись в одиночестве, десантник пробивается к ближайшему узлу связи. Установив контакт со штабом, он начинает выполнять задания командования: разрушает систему ПВО, уничтожает завод по производству новых солдат-строггов из пленных землян, энергетический реактор и другие важные для строггов объекты. В конце игры игрок получает приказ отключить систему связи их лидера — Макрона (), а затем убивает его на орбитальной платформе над планетой. В финальном ролике показано, как спасательная капсула с десантником на борту покидает взрывающуюся платформу и «жёстко» садится на планету. Десантник выживает при посадке и выбирается из шлюпки. Дальнейшая судьба главного героя в игре не показана. Во вступительном ролике Quake 4 лейтенант, инструктирующий солдат перед высадкой на Строггос, упоминает главного героя игры, говоря, что тот вывел из строя орбитальные системы ПВО и дал землянам возможность провести вторую высадку на планету.

Технические сведения 

В отличие от Quake, где поддержка графических контроллеров с аппаратным ускорением 3D появилась только в патчах, Quake II вышел сразу с поддержкой OpenGL.

Последняя версия игры — 3.20. Это обновление исправляет многочисленные ошибки и содержит новые карты для многопользовательского режима deathmatch. Версия 3.21, доступная на FTP-сервере id Software, не содержит никаких функциональных улучшений по сравнению с версией 3.20. Это лишь слегка изменённая версия для облегчения адаптации игры под Linux.

Quake II использует улучшенную модель клиент-сервер, разработанную для Quake.

Программный код серверной части, которая определяет все функциональные возможности для оружия, объектов и игровой механики, изначально мог быть свободно модифицирован, поскольку id Software издала исходный код библиотеки игры практически одновременно с официальным выходом Quake II. Quake II использует функциональные возможности библиотеки коллективного доступа операционной системы, что позволяет серверу динамически загружать произвольные библиотеки игры. Именно поэтому авторы модификаций имели возможность вносить изменения в игру, касающиеся игровой механики, новых видов оружия и многого другого. Однако исходный код клиентской части и серверного ядра был закрыт, что не позволяло добавлять новые графические эффекты, изменять сетевой протокол и т. п. Это создавало дополнительные трудности разработчикам модификаций. Например, ни одна из существующих ныне модификаций для оригинального Quake II не имеет полноценного режима просмотра матча из глаз другого игрока. Эта проблема была решена в Quake III путём введения дополнительной клиентской библиотеки игры, исходный код которой был открыт наряду с серверной библиотекой.

Выпуск 

Следуя своей давней традиции, id Software выпустила исходный код Quake II на правах свободной общедоступной лицензии (GNU GPL) 21 декабря 2001 года. Графику, карты и звуки по-прежнему нужно покупать, как это было с играми Wolfenstein 3D, Doom и Quake. Следствием выпуска кода стало портирование Quake II на множество платформ. 22 декабря 2002 компания Hyperion Entertainment начала распространять Quake II для компьютеров Amiga. Также появились полноценные версии игры для Sony Playstation и Nintendo 64.

После опубликования исходного кода начался вал улучшений игрового движка. В результате появились разработанные сторонними разработчиками-любителями такие модификации, как Quake2 maX, Quake II Evolved и QFusion. Эти движки поддерживали более высокое разрешение экрана, имели лучшее качество освещения, поддерживали шейдеры и декали, улучшая внешний вид игры и продлевая время её жизни. В настоящее время доступен для скачивания активно развивающийся проект Quake2xp, значительно преображающий игру (реализованы попиксельное освещение-затенение в реальном времени, продвинутая система частиц и декалей, постпроцесс эффекты как bloom, dof, radial and motion blur, fxaa, ssao ) Для вывода звука используется библиотека openAL Soft с поддержкой многоканальнго 3д звука. Параллельно ему существует модификация Berserker@Quake2, не уступающая Quake2XP по качеству и даже превосходящая его за счёт поддержки таких эффектов и возможностей, как добавление подствольного фонарика к бластеру, аналогично Quake 4, обзор через дыхательную маску для подводного плавания, рендеринг монстров в стиле фантастического боевика Хищник и др. Стоит отметить, что оба проекта созданы русскими энтузиастами.

Опубликование исходного кода способствовало обнаружению большого числа уязвимостей и ошибок в клиент-серверном протоколе. Некоторые из этих ошибок допускают DoS-атаки на серверы Quake II и выполнение произвольного кода на удалённой системе. Поскольку id Software больше не занимается поддержкой Quake II, для хостинга серверов Quake II рекомендуется использовать модификации R1Q2 либо Q2PRO, обладающие обратной совместимостью со стандартными клиентами и серверами. Использование стандартного клиента Quake II для повседневной игры в Интернете также небезопасно. К сожалению, многие из найденных ошибок перекочевали в другие открытые проекты, основанные на движке Quake II, и исправлены они далеко не везде.

В 2009 году стартовал проект Yamagi Quake II, в рамках которого выполнено расширение оригинального движка от id Software. Основное внимание в этом проекте было уделено однопользовательскому режиму. Авторы Yamagi Quake II постарались полностью передать атмосферу оригинальной игры, поэтому геймплей и графика остались неизменными. По заверениям авторов было исправлено более 1000 ошибок и выполнен полный аудит кода, благодаря которому игра стала более стабильной и работоспособной на современных компьютерных конфигурациях. Из самых важных особенностей этого движка стоит отметить поддержку современных мониторов с высоким разрешением и поддержку 64-битных архитектур на уровне кода. Помимо этого в Yamagi Quake II была добавлена экспериментальная поддержка OpenGL ES, что поспособствовало портированию этого проекта на Android OS и портативные игровые консоли GP2X Caanoo и Pandora.

В конце 2005 года движок Quake II был переписан на Java, в результате чего родился новый 3D-движок — Jake2. По заявлению разработчиков, Java-версия несколько уступала по производительности оригинальному коду, написанному на C. Однако, после проведения дополнительных оптимизаций Java-версия практически вплотную приблизилась к оригинальному движку по производительности.

Quake 2 был портирован на платформу Symbian OS. Помимо этого существует порт на устройства Motorola MotoMagx с поддержкой клиент-серверного протокола (возможна командная игра по GPRS, EDGE, Wi-Fi).

Дополнения 
Существуют три официальных дополнения:

 The Reckoning — выпущено 31 мая 1998, разработка компании Xatrix Entertainment
 Ground Zero — выпущено 31 октября 1998, разработка компании Rogue Entertainment. Действие Ground Zero идёт параллельно самому Quake II. Началась высадка земного десанта. Строгги задействовали гравитационный колодец (Gravity Well), который, словно капкан, не позволяет земному флоту покинуть орбиту Строггоса. А сами строгги тем временем вовсю палят из большой пушки (той самой, которую необходимо взорвать в Quake II). Основная задача игрока — уничтожить гравитационный колодец.
 Netpack I: Extremities — выпущено 26 ноября 1998, коллекция лучших карт, моделей и модификаций, разработанных онлайн-сообществом, скомпилированных id Software и изданных Activision.

Помимо официальных релизов, на основе Quake II сделано бесчисленное количество любительских дополнений и модификаций.

Музыка из игры 
 Bill Brown — Intro
 Rob Zombie — Quake 2 Theme Song
 Sonic Mayhem — Operation Overlord (3:28)
 Sonic Mayhem — Rage (2:19)
 Sonic Mayhem — Kill Ratio (2:34)
 Sonic Mayhem — March of the Stroggs (2:53)
 Sonic Mayhem — The Underworld (2:36)
 Sonic Mayhem — Quad Machine (3:37)
 Sonic Mayhem — Big Gun (3:06)
 Sonic Mayhem — Descent into Cerberon (2:37)
 Jer Sepult — Climb (1:59)
 Bill Brown — Ambient (2:01)

Отзывы 

Quake II получила положительные отзывы На GameRankings версия для персональных компьютеров получила 87,31 %, версия для Nintendo 64 имела рейтинг 81,27 %, и PlayStation-версия 79,81 %. Редактор AllGame Майкл Л. Хаус похвалил Quake II, написав, что «очаровывает Quake II не только одиночным, но и многопользовательским режимом». Редактор Gamespot Винс Броуди описал Quake II как «единственный FPS, который возвел оригинальный Quake в абсюлют». Computer Gaming World также восхитился этой игрой.

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Quake
Игры для Xbox 360
Игры для Linux
Игры для PlayStation
Компьютерные игры, разработанные id Software
Компьютерные игры 1997 года
Платные игры с открытым движком
Steam-игры
Игры для Windows